Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992 de Barcelone se déroulent du  au  au sein du Vall D'Hebron Tennis Centre sur des courts en terre battue.

Podiums

Tableau des médailles par pays

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique